Oktoberministerium steht für:

 ein Regierungskabinett in Dänemark (1851–1852), siehe Regierung Moltke IV
 die Zusammensetzung der Landesregierung von Württemberg (1849–1850), siehe Ministerium Schlayer